MCR peut faire référence à :
 Micheline Calmy-Rey, femme politique suisse,
 Monte-Carlo Riviera, chaîne de service public de la Principauté de Monaco
 Melchor de Mencos dans le département du Petén, au Guatemala, selon la liste des codes AITA des aéroports,
 Monacair, selon la liste des codes OACI des compagnies aériennes.
 Dyn'Aéro MCR 01 et MCR 4S, des ULM et avions légers.
 MCR Monte-Carlo Radiodiffusion, société anonyme de radiodiffusion monégasque.
 Mouvement chrétien des retraités, mouvement d'action catholique.
 Moindres carrés récursifs, un algorithme de filtre adaptatif en traitement du signal
 My Chemical Romance, un groupe de rock américain.
 My Chemical Romance, un morceau de Astro Zombies.
 Minimum Capital Requirement, c'est le capital minimum exigé par l'autorité de régulation dans le cadre de Solvabilité II,
 Mesure Contrôle Régulation, terme pour parler de l'automatisation dans la technique du bâtiment
 Les Mah-jong Competition Rules, qui sont les règles chinoises du Mah-jong pour la compétition.
 .mcr : fichier du type « Carte mémoire virtuelle », utilisé par les émulateurs de console pour émuler des cartes mémoire.
 Moût Concentré Rectifié, c'est un sirop de sucre concentré de moût de raisin. Il est utilisé en œnologie pour la chaptalisation.
Code